Семья Берну́лли (Bernoulli) — швейцарская протестантская семья, многие члены которой в XVII-XVIII веках внесли существенный вклад в науку. В частности, к этой династии принадлежат 9 крупных математиков и физиков (из них 3 великих), а также известные историки, искусствоведы, архитекторы, юристы и др.

Историки насчитали в науке и культуре не менее 30 знаменитых представителей семьи Бернулли. Среди академиков Петербургской Академии наук — пятеро из семьи Бернулли. Кафедру математики Базельского университета в течение 105 лет почти без перерыва занимали представители семьи Бернулли.

История 
Род Бернулли прослеживается с XV века, когда его представитель по фамилии Бернуйла (Bernouilla) проживал во Фландрии (Южные Нидерланды, ныне Бельгия). В 1582 году из-за религиозных притеснений испанских католических властей купец-протестант Якоб Бернулли с семьёй покинул Антверпен и переселился во Франкфурт-на-Майне. Поскольку и в Германии религиозные распри не прекращались, в 1622 году внук Якоба, носивший то же имя (1598—1634), обосновался в Базеле (Швейцария) и принял швейцарское гражданство.

Сын Якоба, которого историки называют «Николай-старший» (1623—1708), организовал торговлю аптекарскими товарами и вскоре стал состоятельным горожанином, членом городского совета Базеля. У него было 11 детей, которые и дали начало династии Бернулли.

Три поколения Бернулли дали 9 крупных математиков и физиков, из которых наиболее известны:
 Бернулли, Якоб (1654—1708);
 Бернулли, Иоганн (1667—1748), младший брат Якоба;
 Бернулли, Даниил (1700—1782), сын Иоганна;
 Бернулли, Якоб II (1759—1789), племянник Даниила.
Из той же семьи происходит Мария Бернулли — первая жена Германа Гессе.

Представители рода Бернулли в наши дни живут в основном в Базеле.

Объекты, названные в честь членов семьи 
 Дифференциальное уравнение Бернулли — в честь Якоба.
 Закон Бернулли (интеграл Бернулли) в гидродинамике — в честь Даниила.
 Лемниската Бернулли — в честь Якоба.
 Многочлен Бернулли — в честь Якоба.
 Неравенство Бернулли — в честь Якоба.
 Распределение Бернулли, Схема Бернулли в теории вероятностей — в честь Якоба.
 Сдвиг Бернулли — в честь Якоба.
 Формула Бернулли — в честь Якоба.
 Числа Бернулли — в честь Якоба.
В 8-м округе Парижа есть улица Бернулли (Rue Bernoulli), названная в честь этой семьи.
В честь Даниила названа лаборатория Бернулли в Институте математических исследований сложных систем МГУ.

Генеалогия 
См. также более подробное фамильное древо Бернулли.

Примечания

Литература 

 
 

История математики
Бернулли